Zielona karta – film w reżyserii Petera Weira z 1990
 Zielona karta – potoczna nazwa Karty Stałego Pobytu Stanów Zjednoczonych
 Zielona karta – popularna nazwa komputerów IBM mainframe z rodziny System/370
 Zielona Karta – potwierdzenie umiejętności gracza golfowego
 Zielona karta – rodzaj międzynarodowego ubezpieczenia komunikacyjnego

Zobacz też 
 niebieska karta
 The Greencards – amerykańska bluegrassowa grupa muzyczna